Лига Кариока 2011 () — 110-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Первая фаза (Кубок Гуанабара)

Групповая фаза

Группа A

Группа B

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Трофей Вашингтона Родригеса

1/2 финала

Финал

Вторая фаза (Трофей Рио)

Групповая фаза

Группа A

Группа B

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Трофей Карлоса Алберто Торреса

1/2 финала

Финал

Третья фаза (Финал) 
«Фламенго», ставший обладателем Кубка Гуанабара и Трофея Рио в сезоне 2011 года, тем самым автоматически стал победителем Лиги Кариоки 2011.

Ссылки 
 Лига Кариока 2011 на rsssf.com

2011
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2011 году